Скендер Вакуф – Скендер-Вакуф (Skender-Vakuf; ) е град и община в Босни и Херцеговини, по склоновете на планината Влашич

Население

Община Скендер Вакуф

Скендер Вакуф (населено място), национален състав

Селища 
 Бастаји,
 Боканиi,
 Борак,
 Брегови,
 Чуковац,
 Голо Бърдо,
 Имляни,
 Јаворани,
 Кобиля,
 Костичи,
 Мокри Луг,
 Пауновичи,
 Рађичи,
 Солаяи,
 Влатковичи
 Живинице.

Източници 
 Hasan Zolić, odg. ur., Nacionalni sastav stanovništva : rezultati za Republiku po opštinama i naseljenim mjestima 1991., Statistički bilten 234., Državni zavod za statistiku Republike Bosne i Hercegovine, Sarajevo, prosinca 1993. 
 Popis po mjesnim zajednicama

Общини в Република Сръбска